Niemcy:
 Sonnenstein – dzielnica Pirny
 Sonnenstein – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Inne: 
 Sonnenstein – zamek